Максбург има више значења:
 Максбург (Ајова)
 Максбург (Охајо)